Линия Тридцатилетия независимости Узбекистана (), бывшая Кольцевая линия, — четвертая (полностью надземная) линия Ташкентского метрополитена. Переименована постановлением президента в честь 30-летия государственной независимости Узбекистана. Режим работы станций линии — с 5:00 до 23:00.

Строительство линии разделено на пять этапов:

Станция метро «Дустлик» — рынок Куйлюк (7 станций), участок введён в эксплуатацию 30 августа 2020 года
 Рынок Куйлюк — станция метро «Олмазор».
 Станция метро «Олмазор» — станция метро «Беруни».
 Станция метро «Беруни» — станция метро «Бодомзор».
 Станция метро «Бодомзор» — станция метро «Дустлик».
По проекту, полная протяжённость линии составит 52,1 км. Из них 50,5 км будут проложены над землёй по эстакаде высотой 6 м, и 1,6 км — по земле. Линия будет состоять из 35 станций. Ожидаемое время прохождения всего пути: 1 час 10 минут. Интервал движения составит в среднем 6 минут, средняя скорость — 60 км/ч.

История 

В начале 2017 года был разработан проект по строительству электрифицированной скоростной двухпутной кольцевой железной дороги в Ташкенте. Однако, вскоре этот проект был пересмотрен, и во избежание массовых сносов строений, а также после дополнительного изучения с привлечением иностранных специалистов в данной области, было принято решение о строительстве надземного метро эстакадного типа.

Строительство линии началось 1 октября 2017 года на участке от станции «Дустлик» Узбекистанской линии до рынка Куйлюк.

26 января 2019 года были представлены проектные названия семи станций первой очереди линии:

 Дустлик-2;
 Ахангаран;
 Тузель;
 Илтифот;
 Рохат;
 Янгиабад;
 Куйлюк.
12 сентября 2019 года состоялась первая обкатка модернизированного состава 81-717/714 на линии от станции «Дустлик-2» до станции «Ахангаран».

6 июня 2020 года строительство первого участка линии было завершено и введён в эксплуатацию 30 августа.

Хронология пусков

Пересадки 

Курсивным шрифтом выделены проектируемые пересадки.

Подвижной состав 
В сентябре 2019 года, к открытию первого участка линии в Ташкент было привезено пять новых четырёхвагонных составов «Москва» 81-765.5/766.5/767.5. В общей сложности для этой линии планируется приобрести 45 соответствующих составов.

Примечания

Ссылки 
 Кольцевая линия на сайте http://metrotashkent.narod.ru

Линии Ташкентского метрополитена
Кольцевые линии метрополитенов
Линии метрополитена, построенные в 2020 году